Seedorf kan syfta på:

Personer
Clarence Seedorf, född 1976, nederländsk fotbollsspelare

Geografi

Schweiz 

 Seedorf, ort och kommun i kantonen Bern, 
 Seedorf, Uri, ort och kommun,

Tyskland 

 Seedorf, Dunningen – ort, Dunningen, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Seedorf, Herzogtum Lauenburg – kommun, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, 
 Seedorf, Segeberg – kommun, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, 
 Seedorf, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen,